

Automatyka 
 panel sterowniczy

Energetyka 
 panel słoneczny
 kolektor słoneczny
 ogniwo słoneczne

Materiałoznawstwo 
 w budownictwie prostokąt dowolnego materiału (drewno, kompozyt, metal itp) jako materiał wykończeniowy, izolacyjny
 panel próżniowy
 panel SIP

Informatyka 
 panel administracyjny
 panel dotykowy
 panel krosowniczy
 panel sterowania

Zobacz też 
 badanie panelowe – w skrócie panel
 dyskusja panelowa – w skrócie panel